La bataille de Taëz peut faire référence à :
 la bataille de Taëz, en 2011 ;
 la bataille de Taëz, depuis 2015.